Mavropótamos kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Mélas Potamós, vattendrag, 
 Achérontas Potamós, vattendrag, 

Robotskapade Greklandförgreningar